Phungia rufa (Pic, 1922), een keversoort.
 Phungia rufa (Pic, 1932), een keversoort.